Toshiba Portégé — марка ультрапортативних лептопів, що виробляються Toshiba. Нові моделі представлені лінійками A та R.

Моделі 

Субноутбуки
Ноутбуки